Der Orlow steht für:

 Der Orlow (1927), einen deutschen Stummfilm von Jakob Julius und Luise Fleck
 Der Orlow (1932), auch bekannt unter dem Titel Der Diamant des Zaren, einen deutschen Spielfilm von Max Neufeld
 Der Orlow (Operette), Operette von Bruno Granichstaedten, Libretto von Ernst Marischka (1925)